Burladora puede estar haciendo referencia al nombre común de dos plantas:

 Datura stramonium, planta tóxica de la familia de las solanáceas.
 Asclepias curassavica, planta perenne del género Asclepias.